Симсир — неоднозначный термин:
 Симсир — раннефеодальное государство на территории современной Чечни.
 Симсир — село в Хасавюртовском районе Дагестана.
 Симсир — село в Ножай-Юртовском районе Чечни.
 Нефтяной источник Симсир — природный памятник в Ножай-Юртовском районе Чечни.